Paradoxostoma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Fischer 1855. Paradoxostoma ingår i familjen Paradoxostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Paradoxostoma